Dimentica – singolo di Raf del 2006
 Dimentica – singolo di Mahmood del 2016